Бахтин, Михаил:
 Бахтин, Михаил Иванович (1917—1968) — Герой Советского Союза.
 Бахтин, Михаил Михайлович (1895—1975) — философ, литературовед, создатель теории речевых жанров.
 Бахтин, Михаил Петрович (1768—1838) — отставной полковник, богатый орловский и курский помещик, основатель Орловского Бахтина кадетского корпуса, за что был награждён орденом св. Владимира 2-й степени и званием генерал-майора.